Анрі Еміль Соваж ( (1842—1917) — французький палеонтолог і іхтіолог. Описав низку викопних риб, амфібій і рептилій з території Франції та Піренейського півострова.

Наукові праці 

 SAUVAGE H.-E. (1890). — Bassin houiller et Permien d'Autun et d'Epinac, fascicule III, poissons fossiles. — Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie Nationale, Paris, [iv] + 31 p., 5 pl.
 SAUVAGE H.-E. (1893). — Bassin houiller et Permien d'Autun et d'Epinac, fascicule V, poissons fossiles. — Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie Nationale, Paris, [iv] + 34 p., 9 pl
 «Amphibious Fishes», in Popular Science Monthly Volume 9, September 1876
 «The Archer-Fishes», in Popular Science Monthly Volume 12, January 1878
 «The Matamata», in Popular Science Monthly Volume 16, March 1880

Посилання 

Французькі палеонтологи
Французькі іхтіологи